L'avenue de Grande-Bretagne est une voie qui peut désigner :

l'avenue de Grande-Bretagne à Clermont-Ferrand ;
 l'avenue de Grande-Bretagne à Lyon ;
 l'avenue de Grande-Bretagne à Perpignan ;
 l'avenue de Grande-Bretagne à Toulouse.

Homonymie de toponyme